Пэт Салливан: Салливан, Пэт (1887—1933) — австралийский и американский мультипликатор, пионер анимации.
 Салливан, Пэт (1909—1981) — индийский хоккеист на траве.